Il singolare  del Copa Petrobras Montevideo 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Peter Luczak non ha difeso il titolo conquista nel 2008.

Pablo Cuevas ha battuto in finale Nicolás Lapentti 7–5, 6–1.

Teste di serie

  Pablo Cuevas (campione)
  Máximo González (quarti di finale)
  Paul Capdeville (primo turno)
  Nicolás Massú (secondo turno)

 Juan Ignacio Chela (semifinali)
 Santiago Ventura (primo turno, ritiro a causa di un infortunio all'abduttore destro)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Laurent Recouderc (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras Montevideo 2009